Küchengott ist eine Bezeichnung für verschiedene Gottheiten aus verschiedenen Kulturen:
 Jowangsin, weibliche Gottheit im koreanischen Schamanismus
 Ông Táo, Küchengott in der vietnamesischen Kultur
 Sanbō-Kōjin, japanischer Kami, der auch weiblich sein kann
 Zao Shen, ursprünglicher Küchengott der chinesischen Mythologie
 Zao Jun, Küchengott der chinesischen Mythologie